Az alábbi listában az összes magyar vagy kettős állampolgárságú, illetve magyar származású labdarúgókat tartalmazza aki szerepel vagy szerepelt az angol labdarúgó bajnokság valamelyik osztályában.

A cikk utoljára a következő időpontban lett frissítve: . . .

Arsenal

Tartalék- és utánpótláscsapatokban 

 Zilahi Márton (2015–2016)

Aston Villa

Tartalék- és utánpótláscsapatokban 

 Onódi Ákos (2018–)
 Stieber András (2010–2014)
 Stieber Zoltán (2005–2009)

Barnsley

Blackpool

Bolton Wanderers

Tartalék- és utánpótláscsapatokban
Bukrán Erik (2015)
Harsányi Zoltán (2007–2010)

Brighton & Hove Albion

Bristol City

Tartalék- és utánpótláscsapatokban
Megyeri Balázs (2007–2008)

Bromsgrove Sporting

Burnley

Tartalék- és utánpótláscsapatokban
 Callum Styles (?-2016)

Cambridge United

Cardiff City

Charlton Athletic

Tartalék- és utánpótláscsapatokban
Kemenes Szabolcs (2004–2005)

Chesterfield

Cheltenham Town

Colchester United

Coventry City

Crystal Palace

Dartford

Derby County

Everton

Fleetwood Town

Frickley Athletic

Fulham

Tartalék- és utánpótláscsapatokban
 Omri Altman (2011-2013)

Hednesford Town
 Deczki Máté (kölcsönben, 2019)

Hereford United

Huddersfield Town

Hull City

Tartalék- és utánpótláscsapatokban
Bukrán Erik (2015–2016)

Ipswich Town

Leicester City

Tartalék- és utánpótláscsapatokban

Ambrusics Róbert (2007–2011)

Lincoln City

Liverpool

Tartalék- és utánpótláscsapatokban
Adorján Krisztián (2010–2014)
Farkas Csaba Patrik (2021–)
Farkas Erik (2021–)
Gulácsi Péter (2007–2013)
Hajdú Ádám (2010–2011)
Németh Krisztián (2007–2010)
Polgár Kristóf (2013–2015)
Poór Patrik (2009–2011)
Pölöskei Zsolt (2008–2010)
Simon András (2007–2010)

Luton Town

Manchester City

Tartalék- és utánpótláscsapatokban
Horváth Barnabás (2007–2009, kölcsönben)
Varga Péter (2007–2010)
Vadon Dávid (2005–2009)

Manchester United

Mansfield Town

Middlesbrough

Newcastle United

Northampton Town

Nottingham Forest

Notts County

Oldham Athletic

Tartalék- és utánpótláscsapatokban
Besztercei Attila (kölcsönben, 2009–10) 
Csiki Norbert (kölcsönben, 2009)
Csorba Szabolcs (kölcsönben, 2009–10) 
Eppel Márton (kölcsönben, 2010–11)
Kálnoki Kis Dávid (kölcsönben, 2009–10)
Tischler Patrik (kölcsönben, 2009–10)

Peterborough United

Tartalék- és utánpótláscsapatokban 
 Bodnár János (Peterborough United FC U18)

Plymouth Argyle

Portsmouth

Preston North End

Queens Park Rangers

Rochdale

Southampton

Scarborough Athletic

Southend United

Stevenage

Stoke City

Tartalék- és utánpótláscsapatokban 
 Deczki Máté (2016–2019) 
 Fekete Ádám (2004–2005)
 Gyollai Dániel (2014–2019)  
 Szerető Krisztofer (2016–2019)
 Vass Ádám (2004–2007)

Sunderland

Swansea City

Tamworth

Tranmere Rovers

Walsall

Watford

Tartalék- és utánpótláscsapatokban
Antal Botond (2007–2011)

West Bromwich Albion

West Ham United

Tartalék- és utánpótláscsapatokban
Bajner Bálint (2008)
Hegyi Krisztián (2019–)

Wigan Athletic

Wimbledon

Wolverhampton Wanderers

Tartalék- és utánpótláscsapatokban 
 Csóka Dániel (2017–2020, 2019 kölcsönbe játszik a szlovák DAC csapatánál)
 Carlo Erdei román-magyar kettős állampolgár (2013–2015)

York City

Jegyzetek

Magyar labdarúgás
Labdarúgók listái